Блейк Льюис (, Ботелл, США, 21 июля 1981) — американский поэт-песенник, битбоксер, финалист American Idol сезона 2007 года.

Дискография

Студийные альбомы 
 A.D.D. (Audio Day Dream) (2007) — 10 позиция Billboard 200
 Heartbreak on Vinyl (2009) — 135 позиция Billboard 200

Синглы 
 You Give Love a Bad Name (2007)
 Break Anotha (2008)
 How Many Words (2008)

Ссылки 
 Официальный сайт.

Участники American Idol
Авторы-исполнители США